Rosa 'Henry Hudson' — сорт роз, относится к классу Гибриды розы Ругоза. 

Используется в качестве декоративного садового растения.

Биологическое описание 

Высота куста 60—120 см, ширина 60—120 см. 

Листья тёмно-зелёные.

Бутоны тёмно-розовые и округлые, необычные для класса.

Цветки белые, полумахровые, с жёлтыми пыльниками, 6,3—7,6 см в диаметре.

Аромат гвоздичный.

Лепестков около 25.

Цветение однократное, иногда повторное в конце сезона, обильное, но недолгое. Лепестки буреют и засыхают не опадая с куста.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2b до более тёплых.

Болезни и вредители 
Устойчивость к болезням очень высокая.

Примечания 

Henry Hudson